Vittima – in diritto penale, soggetto passivo del reato
 Vittima – oggetto di studio della vittimologia, in ambito criminologico e psicologico
 Vittima – singolo dei Modà del 2011